Wilchar ist der Name folgender Personen:

 Wilchar von Sens († um 786/787), Bischof von Mentana, von Sens und Erzbischof von Gallien
 Wilchar, Künstlername von Willem Pauwels (1910–2005), belgischer Künstler